Penda puede referirse a:
 al rey Penda de Mercia;
 el nombre común de la planta Citharexylum spinosum.